Tenke Tibor (1924–1984) építész
 Tenke Tibor (1953) építész, vitorlázó